Идрия —  город в Словении
 Идрия — деревня в Себежском районе Псковской области России, Мостищенская волость
 Идрия — озеро в Себежском районе Псковской области России
 Идрия (Идрица) — река в Себежском районе Псковской области России